Морозково — название населённых пунктов сельского типа в России:
Свердловская область
 Морозково — деревня в Серовском городском округе.
 Морозково — посёлок в Серовском городском округе.
 Морозково — хутор в Серовском городском округе.

Пермский край
 Морозково — деревня в Кишертском муниципальном округе.
 Морозково — деревня в Суксунском городском округе.